Ехидо ла Палма има више значења:

 Ехидо ла Палма, Ла Палма (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ла Палма, Лос Мохос (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо ла Палма, Лос Мохос (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ехидо ла Палма (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику